Э́рик Эсте́фано То́ррес Пади́лья (; род. 19 января 1993, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Ориндж Каунти».

Биография

Клубная карьера 
Эрик попал в первую команду «Гвадалахары» в 2010 году и был многообещающим молодым игроком этого клуба. Также он был капитаном и лидером состава «Гвадалахары» до 17 лет. В ноябре 2010 года Эрик результативно дебютировал за «Гвадалахару» в матче против «Монтеррея» (2:3). 10 апреля 2011 года Эрик забил в своём первом «суперклассико» с «Америкой», закончившемся полным поражением оппонентов со счётом 3:0. По итогам Клаусуры 2011 он стал вторым после Марко Фабиана бомбардиром «Гвадалахары».

В июле 2013 года отдан в аренду в «Чивас США» и провёл в клубе полтора сезона. Дебютный матч сыграл 18 июля 2013 года против «Торонто» и на 79-й минуте матча забил победный гол. В следующем сезоне забил 15 голов и побил клубный рекорд по результативности за сезон, ранее принадлежавший Анте Разову, кроме того, Торрес забивал мячи в шести матчах подряд. В августе 2014 года участвовал в Матче всех звёзд MLS.

В декабре 2014 года «Чивас» прекратил существование, и в услугах футболиста заинтересовалось «Хьюстон Динамо», Торрес подписал с клубом контракт по правилу назначенного игрока. В рамках соглашения между MLS и прежним клубом игрока «Гвадалахарой», форварда отдали в полугодичную аренду, за это время он сыграл 5 матчей в чемпионате Мексики и забил 2 гола. В июле 2015 года Торрес вернулся в США и дебютировал в составе «Хьюстон Динамо» 21 июля в матче четвертьфинала Открытого кубка США против «Спортинга Канзас-Сити». В своём новом клубе футболист не является игроком основного состава — из своих 18 сыгранных матчей, в 13-ти он выходил на замену и за это время не забил ни одного гола. 3 сентября 2016 года Торрес был взят в аренду «Крус Асуль» до конца апертуры 2016 с опцией выкупа. 4 марта 2017 года в матче стартового тура сезона против «Сиэтл Саундерс» забил свой первый гол за «Хьюстон Динамо».

25 января 2018 года перешёл в «УНАМ Пумас». По сведениям мексиканской прессы стоимость трансфера составила $1,9 млн.

4 июня 2018 года перешёл в «Тихуану».

31 июля 2020 года Торрес подписал контракт с «Атлантой Юнайтед» в качестве замены травмированному игроку до конца сезона. За «Атланту» дебютировал 22 августа в матче против «Нэшвилла». 28 октября в матче против «Орландо Сити» забил свой первый гол за «Атланту». По окончании сезона 2020 «Атланта Юнайтед» не продлила контракт с Торресом, но 3 февраля 2021 года клуб переподписал игрока. По окончании сезона 2021 «Атланта Юнайтед» не стала продлевать контракт с Торресом.

13 января 2022 года Торрес присоединился к клубу Чемпионшипа ЮСЛ «Ориндж Каунти». Дебютировал за «Ориндж Каунти» 12 марта в матче стартового тура сезона 2022 против «Колорадо-Спрингс Суитчбакс». 16 апреля в матче против «Сакраменто Рипаблик» забил свой первый гол за «Ориндж Каунти».

Карьера в сборной

Мексика (до 17 лет) 
На Молочном кубке 2010 Эрик был основным форвардом мексиканцев. Его сборная заняла четвёртое место на этом турнире.

Мексика (до 20 лет) 
За эту сборную он провёл восемь матчей и забил один гол. Эрик участвовал на молодёжном чемпионате мира в Колумбии, где был самым молодым игроком в составе мексиканцев и выступал под десятым номером. Сборная Мексики выиграла бронзовые медали этого турнира.

Мексика (до 23 лет) 
В 2012 году Эрик провёл четыре матча за эту сборную, забил гол в ворота панамской команды. На олимпийский футбольный турнир 2012 ему попасть не удалось. Перед Олимпиадой-2016 Торрес участвовал в отборочном турнире и помог Мексике выиграть его, забив 3 гола в четырёх матчах.

Национальная сборная 
Впервые вызван в национальную команду в сентябре 2014 года тренером Мигелем Эррерой. Дебютный матч сыграл 10 сентября 2014 года против Боливии. В своей третьей игре, 12 октября 2014 года против Панамы забил свой первый гол, на 89-й минуте встречи, ставший победным в этом матче.

Торрес был включён в заявку сборной Мексики на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017 за несколько дней до начала турнира, заменив выбывшего из-за травмы Алана Пулидо.

Клубная статистика

Достижения 
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира: 2011

Стиль игры 
Его стиль игры и футбольное развитие очень похожи на стиль нападающего «Манчестер Юнайтед» Хавьера Эрнандеса и поэтому их часто сравнивают. Однако сам Эрик считает, что его карьера ещё только начинается и поэтому он пройдёт свой собственный путь в футболе. На официальном сайте «Гвадалахары» он был описан как хороший созидатель с выдающимся завершением атаки.

Сайт Goal.com описывает Эрика как «имеющего быстрые ноги, хороший выбор позиции и большой талант. Их с Чичарито разделяет одна черта — он любит быстро перемещать мяч, играя в одно или два касания, а затем ворваться в штрафную площадь соперника».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»
Игроки ФК «Ориндж Каунти»